

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Pępowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo 
 Pępowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo

Inne 
 Pępowo – stacja kolejowa
 Pępowo) – jezioro położone 1 km na zachód od wsi Rzędziny

Zobacz też 
 Pępowo Kartuskie